La rabbia, film diretto da Giovanni Guareschi e Pier Paolo Pasolini (1963)
La rabbia, film diretto da Davide Ferrario (2000)
La rabbia, film diretto da Louis Nero (2008)
La rabbia, film documentario diretto da Giuseppe Bertolucci (2008)